

Patronyme
 Jean Pacoret de Saint-Bon (1904-1980), général français ;
 Simon-Antoine Pacoret de Saint-Bon (1828-1892),  amiral et homme politique italien